Adloff ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Adloff (1874–nach 1937), deutsch-brasilianischer Bildhauer

 Frank Adloff (* 1969), deutscher Soziologe
 Gerd Adloff (* 1952), deutscher Lyriker
 Horst Manfred Adloff (1927–1989), deutscher Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Josef Adloff (1865–1939), römisch-katholischer Theologe
 Kristlieb Adloff (* 1934), deutscher evangelischer Theologe
 Paul Adloff (1870–1944), deutscher Zahnmediziner und Anthropologe
 Ralf Adloff (* 1974), deutscher Nordischer Kombinierer
 Roland Adloff (* 1956), deutscher Schriftsteller